Order Zasługi Naukowej (Brazylia)
 Order Zasługi Naukowej (Chile)
 Order Zasługi Naukowej (Rumunia)

Zobacz też 
 Order Zasługi Kulturalnej (Rumunia) – Kategoria H – Badania naukowe
 Order Zasługi (ujednoznacznienie)